iets dat betrekking heeft op Scandinavië
Noord-Germaanse talen
Scandinavisch (schaakopening)

Zie ook 
Noordse landen